C/2007 E2 (Lovejoy), ne-periodični komet.
C/2007 K5 (Lovejoy), periodični komet.
C/2011 W3 (Lovejoy), dugo-periodični komet.